Guido Adler henviser til:

 Guido Adler (musikvidenskabsmand) (1855–1941) – østrigsk musikvidenskabsmand
 Guido Adler (mediciner) (født 1946) – tysk mediciner